Érick Sánchez puede referirse a:

 Érick Sánchez (1988-), futbolista costarricense.
 Érick Sánchez (1999-), futbolista mexicano.